Ниже приведён список императоров (негусов) Эфиопии начиная с династии Загве.

См. также 
 Список аксумских царей

Примечания

Ссылки 
 Список императоров Эфиопии

Эф

Имп